Blattschraube bezeichnet

 den Blatthalter bei Holzblasinstrumenten, siehe Blattschraube (Holzblasinstrument)
 eine Schraube mit einem zu einem Blatt geformten Kopf, siehe Blattschraube (Technik)
 den Propeller von Luft- und Wasserfahrzeugen
 einen Aspekt einer älteren botanischen Theorie, siehe Blattschraube (Botanik)